Kirill Olegovitch Starkov - en russe :  - (né le  à Iekaterinbourg en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace Russo-Danois. Il est le fils d'Oleg Starkov, ancien joueur professionnel.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Frölunda HC || Elitserien ||34 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Rebels de Red Deer || LHOu ||72 ||34 ||37 ||71 ||41 ||7 ||2 ||4 ||6 ||4 
|-
|2007-2008 || Jackals d'Elmira || ECHL ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Steelhounds de Youngstown || LCH ||25 ||10 ||12 ||22 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2007-2008 || Crunch de Syracuse || LAH ||20 ||4 ||4 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH ||9 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HK CSKA Moscou || KHL ||18 ||1 ||1 ||2 ||8 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || Timrå IK || Elitserien ||55 ||2 ||2 ||4 ||14 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen || 38|| 12|| 29|| 41|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Rögle BK || Allsvenskan || 39|| 3|| 12|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank ligaen || 6|| 4|| 5|| 9|| 6|| 11|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
|2012-2013 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 52|| 6|| 9|| 15|| 16|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 31|| 12|| 33|| 45|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Red Ice || LNB || -|| -|| -|| -|| - || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || HC Red Ice || LNB || 43|| 10|| 19|| 29|| 20|| 8|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2015-2016 || HC Red Ice || LNB || 44 || 13 || 21 || 34 || 30 || 10 || 3 || 6 || 9 || 0
|-
|colspan="13"|
|-
|2017-2018|| SC Langenthal || ||19 || 13 || 31 || 44 || 14 || 15 || 13 || 15 || 28 || 12 
|-
|2019-2020|| HC Château d'Oex  || ||22 || 16 || 29 || 45 || 10 || 7 || 5 || 8 || 13 || 6 	
|-
|2020-2021|| HC Château d'Oex  || ||3 || 2|| 6|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| HC Château d'Oex  || ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur international danois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des SteelHounds de Youngstown
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Timrå IK
Joueur du Rögle BK
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du IK Oskarshamn